Friedrich Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Brüggemann (Zoologe) (1850–1878), deutscher Zoologe 
 Friedrich Adolph Brüggemann (1797–1878), deutscher Versicherungsunternehmer

Siehe auch:
 Fritz Brüggemann (Adolf Friedrich Brüggemann, 1876–1945), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer